Vidičeto ima više značenja:
 Vidičeto (Kremona)
 Vidičeto (Ređo Emilija)